Amex Gold BUGS Index — американский фондовый индекс, также известный как HUI Index. Индекс рассчитывается на Американской фондовой бирже. На данный момент в индекс входят 15 компаний, занимающихся добычей золота. Amex Gold BUGS Index наряду с Philadelphia Gold and Silver Index является наиболее известным индексом, включающим золотодобывающие компании. Индекс начал рассчитываться 15 марта 1996 года на уровне 200 пунктов.

Компоненты индекса

Ссылки 

 Информация о индексе на Yahoo!Finance

Фондовые индексы США